Plusieurs traités de zoologie portent ce titre :
 Histoire des animaux d'Aristote (v. 343 ) ;
 Histoire des animaux () de Conrad Gessner (1551).
 Histoire des animaux de Jan Jonston (1603-1675).

Voir aussi 
 Le Livre des animaux de Al-Jahiz
 
Livre d'histoire naturelle